ММА — багатозначна абревіатура, яка може мати одне з таких значень:

 ММА — абревіатура Міжнародної мінералогічної асоціації.

 ММА — абревіатура Міжнародної методологічної асоціації.

 ММА — абревіатура метилметакрилату, метилового эфіру метакрилової кислоти.

 ММА — транслітерація англійського акроніму MMA (), що означає змішані бойові мистецтва.

Багатозначні терміни